Орен Коулз (; р. 31 января 1961 г.) — американский предприниматель, кинопродюсер и профессиональный спортивный руководитель.

Биография 
Вместе с Марком Бургом он создал Evolution Entertainment, которая выпустила серию фильмов Пила и телесериал CBS «Два с половиной человека». Он является бывшим владельцем контрольного пакета акций, генеральным директором и губернатором Национальной Хоккейной Лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Бывший владелец Helena Bighorns, юниорской хоккейной команды в североамериканской хоккейной лиге 3 — до продажи команды в 2017 году.

Фильмография 
Продюсер
 2020 Пила: Спираль
 2017 Пила 8
 2010 Лотерейный билет
 2006 Мертвая тишина
 2006 Катакомбы
 2006 Пила 3
 2005 Пила 2
 2004 Пила: Игра на выживание
 2003 Тупой и ещё тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда
 2002 Джон Кью
 2001 Спросите Синди

Ссылки 

Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты Канады